Heart to Mouth — п'ятий студійний альбом американської співачки та авторки пісень LP, представлений 7 грудня 2018 року під лейблом BMG. Перед виходом платівки було презентовано два сингли: «Girls Go Wild» та «Recovery».

Список пісень

Чарти

Сертифікації

Примітки

Посилання 
 «Heart to Mouth»  на Discogs

Англомовні музичні альбоми